Си́мпсон () — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Симпсон, Альфред Аллен — австралийский промышленник.
 Симпсон, Аманда (род. 1961) — американский политик.
 Симпсон, Брэд (более известен как Дэвид Брэдли; род. 1955) — американский актёр и мастер боевых искусств.
 Симпсон, Дерек (1928—2007) — английский виолончелист.
 Симпсон, Джей (род. 1988) — английский футболист.
 Симпсон, Джеймс Янг (1811—1870) — шотландский акушер, гинеколог и хирург.
 Симпсон, Джек (род. 1997) — английский футболист.
 Симпсон, Дженнифер (род. 1986) — американская легкоатлетка, выступает в беге на средние дистанции.
 Симпсон, Джессика (род. 1980) — американская певица и актриса.
 Симпсон, Джимми (род. 1975) — американский актёр.
 Симпсон, Джо (род. 1960) — британский альпинист и писатель.
 Симпсон, Джон (1782—1847) — британский художник.
 Симпсон, Джон Александр (1916—2000) — американский физик.
 Симпсон, Джордж Гейлорд (1902—1984) — американский палеонтолог, специалист по вымершим млекопитающим и их межконтинентальным миграциям.
 Симпсон, Джульен (род. 1953) ― американская баскетболистка.
 Симпсон, Дон (1943—1996) — американский продюсер.
 Симпсон, Донна (род. 1967) — женщина, получившая известность своим желанием стать одной из самых тяжёлых женщин мира.
 Симпсон, Дэнни (род. 1988) — английский футболист.
 Симпсон, Жанет (1944—2010) — британская спортсменка (лёгкая атлетика), бронзовая призёрка Олимпийских игр.
 Симпсон, Индиа Ари (род. 1970) — американская певица, наиболее известная как Индиа. Ари.
 Симпсон, Коди (род. 1997) — австралийский певец.
 Симпсон, Кортландт Джеймс Уор (1911—2002) — офицер ВМС Великобритании и полярный исследователь.
 Симпсон, Кристофер (1602/1606—1669) — английский музыкант и композитор.
 Симпсон, Маргарет (род. 1981) — ганская спортсменка, которая специализируется в семиборье.
 Симпсон, Майк (род. 1950) — американский политик.
 Симпсон, О. Джей (род. 1947) — игрок в американский футбол, актёр.
 Симпсон, Орамель Хинкли (1870—1932) — американский политик, 39-й губернатор Луизианы.
 Симпсон, Ральф (род. 1949) — американский баскетболист, выступавший в АБА и НБА.
 Симпсон, Рене (1870—1932) — канадская теннисистка и тренер.
 Симпсон, Ронни (1930—2004) — шотландский футболист.
 Симпсон, Стерджил (род. 1978) — американский кантри-музыкант.
 Симпсон, Том (1927—2021) — американский бейсболист.
 Симпсон, Том (1937—1967) — английский велогонщик.
 Симпсон, Томас (1710—1761) — британский математик.
 Симпсон, Уильям (1823—1899) — британский художник.
 Симпсон, Уильям Худ (1888—1980) — американский генерал, командующий 9-й армией США в Северной Европе во время Второй мировой войны.
 Симпсон, Уоллис (1896—1986) — супруга герцога Виндзорского, бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII.
 Симпсон, Уоррен (?—1980) — австралийский снукерист.
 Симпсон, Шерон (род. 1984) — ямайская бегунья-спринтер.
 Симпсон, Шон (род. 1960) — канадский хоккейный тренер.
 Симпсон, Эндрю (1976—2013) — британский яхтсмен, чемпион Олимпийских игр 2008, чемпион мира и неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.
 Симпсон, Эшли (род. 1984) — американская певица и актриса.

Составные фамилии 
 Браун-Симпсон, Николь (в девичестве Бра́ун-Ба́ур; 1959—1994) — бывшая супруга американского актёра О. Джея Симпсона.
 Симпсон Киркпатрик, Джон (1892—1915) — австралийский солдат, герой Первой мировой войны.
 Симпсон-Миллер, Поршия (род. 1945) — ямайский политический деятель, лидер Народной национальной партии, первая женщина премьер-министр в истории Ямайки.

Вымышленные персонажи 
 Абрахам Симпсон — один из героев телевизионного мультсериала «Симпсоны».
 Барт Симпсон — герой мультипликационного сериала «Симпсоны».
 Гомер Симпсон — один из главных героев мультсериала «Симпсоны» и отец в одноимённой семье.
 Лиза Симпсон — героиня мультипликационного сериала «Симпсоны».
 Мардж Симпсон — постоянный персонаж мультипликационного сериала «Симпсоны».
 Мона Симпсон — персонаж мультсериала «Симпсоны».
 Мэгги Симпсон — героиня мультсериала «Симпсоны», младшая дочь Гомера Симпсона и Мардж Симпсон.
 Семья Симпсонов — вымышленная семья из американского мультсериала «Симпсоны».

Топоним 
 Симпсон — песчаная пустыня в центре Австралии.
 Симпсон-дезерт — национальный парк в пустыне Симпсон в Австралии.
 Симпсон — пролив, отделяющий остров Кинг-Вильям Канадского Арктического архипелага от полуострова Аделейд материковой части территории Нунавут.
 Симпсон — округ в штате Кентукки, США.
 Симпсон — округ в штате Миссисипи, США.
 Симпсон-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT White Plains Road Line.

В искусстве 
 «Симпсоны» — американский мультипликационный сериал.
 «Война Симпсонов» — двадцатый эпизод второго сезона мультсериала «Симпсоны».
 «Зов Симпсонов» — седьмая серия первого сезона сериала «Симпсоны».
 «Симпсон и советник» — второй эпизод второго сезона мультсериала «Симпсоны».
 «Симпсоны в кино» — полнометражный анимационный фильм производства кинокомпании «20th Century Fox».
 «Симпсоны: Мучительная продлёнка» — короткометражный мультипликационный фильм, номинированный на премию «Оскар».
 «Симпсоны готовят на открытом огне» — первый получасовой эпизод шоу «Симпсоны».
 «Это уже было в «Симпсонах»» — седьмой эпизод шестого сезона сериала «Южный парк».

См. также 
 Дело Симпсона — самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии, США
 Парадокс Симпсона — один из парадоксов математической статистики
 Сэмпсон